Hummelskopf steht für:

 Ausläufer des Mühlberg (Fulda-Haune-Tafelland) () bei Dietershan (Stadt Fulda), Landkreis Fulda, Hessen
 früherer Name des Hummelsberg (Westerwald) (), bei Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz